Kámen může znamenat:

 kus horniny, nerostu nebo materiál (kamenivo) 

s přívlastkem
 brusný kámen – kámen sloužící k broušení nástrojů
 brzdový kámen
 grilovací kámen
 hladový kámen – výrazný či památný kámen viditelný za extrémně nízkých vodních stavů
 hladový kámen v Děčíně
 hraniční kámen  – mezník, milník, kilometrovník, patník
 křesací kámen
 litografický kámen
 ložiskový kámen
 mlýnský kámen
 náhrobní kámen
 nárožní kámen (nárožní kvádr)
 odpočivný kámen – na poutních cestách
 prubířský kámen
 stavební kámen
 umělý kámen
 základní kámen

jiné
 drahokam 
 kámen mudrců – alchymistická substance
 herní figura – v deskových hrách 
 Waldbrand – pamětní kámen v Karlových Varech

technika
 kámen (strojní součást) – vodící nebo unášecí
 součást kulisového mechanismu

jednotka
 kámen (jednotka) – stará jednotka hmotnosti (stone)
 kam men – stará thajská jednotka objemu – asi 0,115 až 0,125 litru

usazeniny
 kotelní kámen – vodní usazenina
 ledvinový kámen – onemocnění ledvin
 vinný kámen – vinná usazenina
 vodní kámen – vodní usazenina
 vřídelní kámen – aragonitový sediment Vřídla, případně dalších termálních pramenů
 zubní kámen – zubní usazenina
 žlučový kámen – onemocnění jater

názvy sídel
 Kámen (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Kámen (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kámen (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Kámen (hrad) – hrad v obci Kámen (okres Pelhřimov)
 Kámen (Kraslice) – část města Kraslice v okrese Sokolov
 Kámen (Křenice) – část obce Křenice v okrese Klatovy

název vrchu, kopce, hory
 Kámen (Švihovská vrchovina) (576,8 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severozápadně od Srb v okrese Plzeň-jih
 Kámen (Ještědsko-kozákovský hřbet) (440 m) – vrch severozápadně od obce Holenice v okrese Semily
 Kámen (Hřebeny) (414 m) – kopec v severní části brdských Hřebenů v okrese Praha-západ

hra
 Kámen, nůžky, papír

hudba
 kámen – ozvučný hranol z tvrdého dřeva naladěný na určitou tónovou výšku (zdroj zvuku některých idiofonů, např. u xylofonu, marimby)
 Kámen (album) – hudební album Oborohu (1996)
 Kámen (píseň) – skladba hudební skupiny Škwor

divadlo
 Divadlo Kámen

Podobné názvy 
 Kameň – více významů
 Kameník – více významů
 Kameňák – více významů 
 Kamenáč – více významů
 Kamenář (obráběč drahých kamenů)
 Kamenec
 Kamenina (keramická hmota)
 Kamen – více významů

Externí odkazy